Mistrzostwa Afryki w judo – mistrzostwa rozegrane po raz pierwszy w Manili w 1966 roku.

Edycje zawodów

Tabela medalowa 
Tabela została sporządzona według wyników podanych na stronie. Uwzględnia mistrzostwa od 2008 roku.

Stan po MA 2019.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Judo inside

judo